Tre sistemi stellari portano il nome di Nu Canis Majoris
 Nu1 Canis Majoris
 Nu2 Canis Majoris
 Nu3 Canis Majoris